Феликсово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Феликсово — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Феликсово — посёлок в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Феликсово — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Феликсово — деревня в Кировском районе Ленинградской области.

См. также 
 Феликсово 1-е